Love Hurts
Love Hurts (álbum de Cher)
Love Hurts (canção de Incubus)
Love Hurts (quadrinhos) - História em quadrinhos independente de Murilo Martins

Desambiguação